City Girl (1930), een film van Friedrich Wilhelm Murnau
City Girl (1938), een film van Alfred L. Werker
City Girl (1984), een film van Martha Coolidge
City Girl (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017